Düm Tek Tek (Boom Bang Bang) é uma música interpretada por Hadise, uma cantora turca. Esta foi a escolha da Turquia para representar o país no Festival Eurovisão da Canção 2009. Depois de participar na 1ª Semi-Final, conseguiu o apuramento para a Grande Final do Festival.

Canções do Festival Eurovisão da Canção